Marafioti es el apellido de varios artistas de Argentina
que parten de Leopoldo Marafioti, italiano, radicado en Tucumán a principios del siglo ´20:
sus hijos Leopoldo, Domingo, Félix, Francisco fueron todos músicos del Teatro Colón.

 Francisco Marafioti, director de orquesta y violinista.
 Mochín Marafioti (1944-1997), músico, compositor, productor discográfico, esposo de la cantante de tangos María Graña.
 Frambu Marafioti, músico, productor discográfico.
 María Felicitas Marafioti, cantante, compositora, guitarrista.
 Marcos Marafioti, músico del Teatro Colón, percusión en Duna-Abejorros.